Inversiula är ett släkte av mossdjur. Inversiula ingår i familjen Inversiulidae. 

Inversiula är enda släktet i familjen Inversiulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Inversiula